Aaluit bezeichnet:
 Aaluit (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aaluit (Insel, bei Umiivik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aaluit (Insel, bei Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aaluit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland